El nombre Carlos Varela puede referirse a:

 Carlos Varela, cantautor cubano.
 Carlos Varela, periodista y locutor argentino. 
 Carlos Varela Nestier (nacido en 1955), político uruguayo.
 Carlos Varela Rodríguez (nacido en 1929), abogado y político uruguayo.
 Carlos Varela Ubal, político uruguayo.
 Carlos Varela (1909-1996), cantor argentino. 
 Juan Carlos Varela, político panameño, electo presidente en mayo de 2014.